Cerio ist der Familienname folgender Personen:
 Claretta Cerio (1927–2019), deutsche Schriftstellerin 
 Edwin Cerio (1875–1960), italienischer Schriftsteller 
 Ferruccio Cerio (1901–1963), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Ignazio Cerio (1840–1921), italienischer Naturforscher und Arzt